In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale bielorussa.

Elenco

Collegamenti esterni
 

 
Bielorussia